Jürg è un nome di persona maschile tedesco.

Persone 
 Jürg Amann – autore e drammaturgo svizzero
 Jürg Baur – compositore tedesco
 Jürg Bruggmann – ex ciclista svizzero
 Jürg Capol – sciatore svizzero
 Jürg Dick – giocatore di curling svizzero
 Jürg Egger – bobbista svizzero
 Jürg Federspiel – scrittore svizzero
 Jürg Fröhlich – matematico e fisico teorico svizzero
 Jürg Grünenfelder – ex sciatore alpino svizzero
 Jürg Jenatsch – condottiero, politico e pastore protestante grigionese
 Jürg Studer – ex calciatore svizzero
 Jürg Wenger – skeletonista svizzero

Note